Süleyman Paixà (fill d'Orhan), príncep otomà, fill d'Orhan i germà gran de Murat I 
 Ermeni Süleyman Paixà o Malatyalı Süleyman Paixà (Malatya, 1607 - 1687), gran visir otomà (1685 - 1687).
 Hadim Süleyman Paixà (? - 1547), eunuc i gran visir otomà